Ambra – surowiec zwierzęcy wykorzystywany w przemyśle perfumeryjnym
 Ambra S.A. – polskie przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego
 Ambra – w kościele katolickim i anglikańskim miejsce przechowywania olejów świętych